Рівар (; ? —544) — король регніїв, король Сассексу в 541—544 роках.

Життєпис 
Походив з роду правителів бритів-регніїв, які відновили незалежність після відходу у 400—410 роках з Британії римських військ, утворивши королівство Регін. Про батьків нічого невідомо. Можливо, Рівар брав участь у битві коаліції бритських держав на чолі із легендарним королем Артуром у битві біля гори Бадон, що сталася у 514 року (за іншими відомостями 517 року). Початок правління Рівара у Регіні невідомий.

Разом з Майлгуном ап Кадваллоном, королем Гвінеду, та Будіком, які встановили зверхність над державами саксів та ютів над півдні Британії. У 540 році разом з союзниками виступив проти повсталих держав Кенту, Східної Англії, Сассексу та Ессексу, яких було подолано 541 року. Після цього Кісса I, король Сассексу, зрікся трону, перебравшись на Європейський континент.

Слідом за цим Рівар оженився на Алгільді, доньці Кісси Сассекського, завдяки цьому обрано королем Сассексу. Втім невдовзі він вимушений був вступити у боротьбу з Ессексом та Кентом, що були невдоволені посіданнями бритом трону саксів. У цій війні Рівар загинув у 544 році. Йому спадкував син Рікольф при регентстві матері.

Джерела 

 The British Chronicles, Vol. 1, P. 225
 RULERS OF THE SOUTH SAXONS

Королі Сассексу
Правителі регніїв
Монархи, загиблі в бою